Circus може значити:

У музиці 

 «Circus» — альбом Брітні Спірс.
 «Circus» — пісня з альбому.
 The Circus Starring Britney Spears — тур у підтримку альбому.
 «The Circus» — альбом гурту «Argent».
 «Circus» — пісня з альбому.
 «The Circus» — альбому гурту «Erasure»
 «The Circus)» — пісня з альбому.
 «Circus» — альбом Ленні Кравіца.
 «The Circus» — альбом гурту «Take That».

Інше 

 Наукова назва птахів роду Лунь (Circus)
 Цирк (значення)